Mew může být:

 Mew (hudební skupina) – dánská indie rocková kapela pocházející z Kodaně
 Pokémon Mew je inteligentní bytost z japonských videoher, anime seriálu, sběratelské karetní hry a z komiksu (Manga)

Externí odkazy